

Toponyme

Afrique du Sud 
 Morningside, un quartier du nord de Johannesburg.

Canada 
 Morningside, un hameau du Comté de Lacombe, dans la province d'Alberta.

Écosse 
 Morningside, un quartier de la ville d'Édimbourg.

États-Unis 
 Morningside, ville située dans le Maryland ;
 Morningside Heights, un quartier de l'île de Manhattan dans la ville de New York ;
 Morningside Park, un parc à la limite entre ce quartier et Harlem ;
 Morningside College, une université d'art libérale.

Nouvelle-Zélande 
 Morningside, une banlieue de la ville d'Auckland ;
 Morningside, une ville de la région du Northland ;
 Morningside, banlieue de  Whangarei.

Autre 
 Médaille Morningside, distinction mathématique chinoise.